Voici une liste de mines situées aux États-Unis.

Liste

Notes et références

Voir aussi 
 Listes de mines